Pachyseris är ett släkte av koralldjur. Pachyseris ingår i familjen Agariciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Pachyseris